Cortese peut désigner :

Patronyme 

 Franco Cortese (1903-1986), pilote automobile italien ;
 Genevieve Cortese (1981 - ), actrice américaine ;
 Gregorio Cortese (1483-1548), cardinal italien ;
 Giulio Cesare Cortese, poète baroque napolitain ;
 Isabella Cortese (fl. 1561), alchimiste Italienne et écrivaine de la Renaissance ; 
 Leonardo Cortese (1916-1984), acteur et réalisateur italien ;
 Matias Cortese (1985 - ), joueur argentin de rugby à XV ;
 Sandro Cortese (1990 -), pilote de moto allemand
 Valentina Cortese (1923-2019), actrice de cinéma italienne.

Viticulture 
 Le Cortese, cépage blanc italien.